Вальдемар (маркграф Бранденбурга)
 Вальдемар I Великий  — король Дании